La temporada de motociclismo de 2004 fue la 56.º edición del Campeonato del Mundo de Motociclismo de MotoGP.

Calendario 
Calendario definitivo del Mundial.

Resultados 
Sistema de puntuación: 25 puntos para el ganador, 20 para el segundo, 16 para el tercero, 13 para el cuarto, 11 para el quinto y a partir de ahí un punto menos por cada posición hasta la decimoquinta. Los pilotos deben acabar la carrera para puntuar.

Pilotos MotoGP

Constructores MotoGP

Pilotos 250 cc

Pilotos 125 cc

Referencias 

2004
Deportes de motor en 2004